Wilson River (Oregon), VS
Wilson River (Alaska), VS
Wilson River (Nunavut), Canada 
Wilson River (Nieuw-Zuid-Wales), Australië
Wilson River (Queensland), Australië
Wilson River (Nieuw-Zeeland)